Martin Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Martin Hotel (Iowa), ID-Nr. 83000414
 Martin Hotel (Missouri), ID-Nr. 78001669
 Martin Hotel (Nevada), ID-Nr. 03001067